Майко́пський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь російського міста Майкоп.

 Майкопський провулок — провулок у місті Запоріжжя.
 Майкопський провулок — провулок у місті Слов'янськ Донецької області.
 Майкопський провулок — провулок у місті Харків.

Колишні назви:
 Майкопський провулок — колишня назва Старобільського провулку у місті Київ.

Провулки